Le terme de magistrates' court peut faire référence à :

 Magistrates' court (Angleterre et Pays de Galles)
 Magistrates' court (Kiribati)
 Magistrates' court (Hong-Kong)
 Magistrates' court (Nouvelle-Zélande)
 Magistrates' court (Tonga)
 Magistrates' court (Tuvalu)
 Magistrates' court (Vanuatu)